Сезон 2019 года — сезон Формулы-1, в рамках которого проводился юбилейный 70-й чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1». Также в этом сезоне прошёл юбилейный 1000-й Гран-при с момента создания чемпионата мира в 1950 году — этой гонкой стал Гран-при Китая, прошедший 14 апреля (с учётом только тех гонок, которые входили как зачётные этапы чемпионата мира, — многочисленные внезачётные Гран-при, проводившиеся параллельно в период с  по  год, не учитывались).

Команды и гонщики

Изменения в составах команд 
 Фернандо Алонсо 14 августа 2018 года объявил о том, что в сезоне 2019 года он не будет выступать в Формуле-1.
 Даниэль Риккардо покинул команду Red Bull Racing после пяти лет, проведённых в ней, и перешёл в Renault, где он заменил Карлоса Сайнса.
 Карлос Сайнс перешёл из Renault в команду McLaren F1.
 Ландо Норрис дебютировал в Формуле-1 в составе команды McLaren F1.
 Шарль Леклер перешёл в Ferrari.
 Пьер Гасли перешёл в Red Bull Racing.
 Кими Райкконен перешёл в команду Alfa Romeo (ранее — Sauber), с которой подписал двухлетний контракт.
 Антонио Джовинацци стал пилотом команды Alfa Romeo (ранее — Sauber). Дебютантом в строгом смысле он не является, так как провёл в  году два Гран-при за Sauber.
 Даниил Квят после годового отсутствия вернулся в составе команды Toro Rosso.
 Джордж Рассел дебютировал в составе Williams Racing.
 Роберт Кубица вернулся вместе с Williams Racing после 8 лет отсутствия в Формуле-1.
 Эстебан Окон ушёл из Racing Point Force India на должность резервного пилота Mercedes.
 Александр Албон дебютировал в составе Toro Rosso.
 Лэнс Стролл перешёл в команду Racing Point.
 Сергей Сироткин ушёл из Williams Racing на должность резервного пилота Renault.
 Команда Red Bull объявила, что начиная с Гран-при Бельгии напарником Макса Ферстаппена станет Алекс Албон. Также сообщается, что Пьер Гасли переходит на место Алекса Албона в Toro Rosso. Таким образом, начиная с Гран-при Бельгии француз станет напарником Даниила Квята.

Изменения в командах 
 Red Bull Racing переходит с моторов Renault на Honda.
 Команда Force India, активы которой в ходе сезона  года выкупил консорциум инвесторов во главе с  (и которая далее выступала как новая команда Racing Point Force India), в начальной версии заявочного листа сезона 2019 года была указана под названием Racing Point. Позже руководитель команды  заявил, что это временное название и до начала следующего сезона будет названо другое имя. Рассматривалось и название «Lola», однако получить права на его использование не удалось, в итоге 4 февраля 2019 года название «Racing Point» было официально подтверждено.
 Команда Sauber переименована в Alfa Romeo Racing.

Изменения в правилах 
В данном сезоне возвращается правило начисления дополнительного очка за лучший круг в гонке, при этом для его начисления необходимо финишировать в топ-10.

Хотя традиционный клетчатый флаг оставили, официальным знаком окончания гонки стал клетчатый транспарант.

Презентации болидов

Тестовые сессии

Календарь на сезон 

12 октября 2018 года на заседании Всемирного совета FIA по автоспорту был утверждён календарь сезона 2019 года.

Технические изменения 
Технические изменения болидов в сезоне 2019 года коснулись в основном аэродинамического пакета. Дело в том, что «Формула-1» серьёзно полагается на аэродинамику, и езда в хвосте другого болида делает управление более непредсказуемым — потому для упрощения обгонов требования изменили. В частности:
 Переднее антикрыло стало более широким, но без внешних законцовок. Количество плоскостей ограничили пятью.
 Появились более узкие и простые воздухозаборники передних тормозов. Запретили использовать ось как воздуховод.
 Заднее антикрыло стало шире и выше, убрали торцевые пластины и маленькие закрылки. Должен был вырасти и эффект DRS.
 Боковые дефлекторы стали ниже на 15 см, но выдвинулись вперёд на 10 см.

У болидов 2019 года лимит на потребление топлива увеличился со 105 до 110 килограммов. На заднем антикрыле появились габаритные огни, включаемые всегда, когда болид едет на промежуточных или дождевых шинах.

Усилены шлемы, добавлены биометрические перчатки, передающие спасателям информацию о состоянии здоровья пилота.

Минимальный вес болида поднят с 733 до 740 кг. Из них как минимум 80 кг отводятся пилоту и сиденью; если легче — балласт нужно размещать только в кабине.

Изменили цвета шин: теперь от жёстких к мягким они белые, жёлтые и красные. В любом случае, Pirelli сама выбирает, какие три состава (из доступных пяти) привезти на гонку.

На Halo появилась дополнительная камера, которая смотрит на пилота.

Сплошной досмотр перед гонкой заменили на случайный.

Результаты Гран-при

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Результаты квалификаций 
Данные в таблице указаны по «протоколу» квалификации, без учёта штрафов на стартовой решётке.
Места в таблице распределены по наилучшему результату.

Примечания

Комментарии

Источники 

Сезоны Формулы-1